Памятник воинам 10-й дивизии войск НКВД и милиционерам Сталинграда — защитникам города в 1942—1943 годах или Памятник Чекистам — мемориал в Волгограде, расположенный на правом берегу реки Царицы, возле Астраханского моста, соединяющего Центральный и Ворошиловский районы города. Вокруг памятника устроена площадь Чекистов с небольшой парковой зоной. Рядом одноимённая станция метротрама и остановки общественного транспорта. Представляет собой фигуру воина с высоко поднятым обнажённым мечом в руке, расположенную на постаменте.

Объект культурного наследия федерального значения.

История 

В начале 1942 года обкому партии и городскому комитету обороны стало известно о том, что в Сталинграде предстоит сформировать дивизию. Позднее она одной из первых вступила в неравный бой с прорвавшимися к Сталинграду немецкими войсками.

Сроки формирования дивизии и её состав были определены специальным постановлением ГКО. Подразделения 10-й стрелковой дивизии войск НКВД, которыми командовал полковник Александр Андреевич Сараев, прибыли в Сталинград в январе 1942 года. Начальником штаба дивизии был назначен майор Василий Иванович Зайцев. Костяком дивизии были бойцы и командиры пограничных войск, в их числе уральцы и сибиряки из Свердловска, Иркутска, Новосибирска, но основным ядром 269-го и 270-го полков были сталинградцы, посланцы партийных и комсомольских организаций города. Три тысячи сталинградцев сражались в рядах легендарной дивизии.

Дивизия вместе с народными ополченцами летом 1942 года приняла на себя первый удар врага, рвавшегося к Волге. Кроме частей 10-й дивизии войск НКВД во время Сталинградской битвы в городе находились и работники милиции. Не раз приходилось им участвовать в разведке, выезжать на поимку вражеских парашютистов, шпионов, диверсантов.

За образцовое выполнение боевых заданий советского командования в обороне у волжских берегов 2 декабря 1942 года 10-я дивизия войск НКВД награждена орденом Ленина. Сотни её бойцов, командиров и политработников были удостоены правительственных наград. 20 чекистов дивизии были удостоены звания Героя Советского Союза, 9 из них не дождались дня Победы, пять человек стали кавалерами орденов Славы всех трёх степеней. Боевые традиции города-героя на Волге воины дивизии приумножили в сражениях на Курской дуге, при форсировании Вислы и в боях за Бреслау (Бреславль).

Мемориал 

Монумент расположен на правом берегу реки Царицы, недалеко от железобетонного моста, соединяющего центр города с Ворошиловским районом.

К монументу ведут лестницы с четырёх сторон.

Величественная пятиметровая бронзовая фигура воина-чекиста возвышается на семнадцатиметровом архитектурно оформленном постаменте в форме обелиска. В руке чекист держит обнажённый меч.

Памятник построен по проекту волгоградского архитектора Феофилакта Мильтиадовича Коимшиди. Открытие памятника состоялось 28 декабря 1947 года. На Всесоюзном конкурсе из 43 представленных проектов проект Коимшиди получил первую премию. Скульптурные работы по авторским эскизам выполнены группой ленинградских скульпторов: народный художник СССР М. К. Аникушин, скульпторы — Г. В. Косов, В. Г. Стамов.

На памятнике — гранитная мемориальная доска.

Общая высота памятника более 22 м, высота фигуры воина-чекиста 3,85 м, с мечом — 5,8 м. Бронзовое литьё выполнено Ленинградским заводом «Монументскульптура».

Статус 
Памятник воинам 10 дивизии войск НКВД и милиционерам Сталинграда — защитникам города в 1942—1943 гг. (1947 г., скульпторы М. К. Аникушин, Г. В. Косов, В. Г. Стамов, архитектор Ф. М. Коимшиди) был исключён из Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения и рекомендован для отнесения к категории памятников истории и культуры местного значения.

С 8 декабря 2013 вновь объект культурного наследия федерального значения

Интересные факты 
 Памятник в Волгограде является первым в мире памятником воинам-чекистам.

К 60-летию советской милиции, 10 октября 1977 года, памятник чекистам был также открыт в Николаеве Украинской ССР.

Уже в постсоветское время, к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-45 гг., памятник воинам-чекистам с вечным огнём был открыт в Кремлёвском сквере города-героя Тулы

См. также 
 10-я стрелковая дивизия НКВД
 Сталинградская битва
 Мамаев курган
 Солдатам правопорядка

Примечания

Источники

Ссылки 
 Подвиг воинов-чекистов во время Сталинградской битвы. М. С. Орлова 
 История Волгограда. Памятник Чекистам
 Книга рекордов Волгограда. Памятник воинам-чекистам и площадь Чекистов
 Чекисты в Сталинградской битве. Волгоград. 2002 
 10-я Сталинградская стрелковая дивизия внутренних войск НКВД
 Чекисты в Сталинградской битве  — сайт УФСБ по Волгоградской области

Чекистам
НКВД
чекистам
Здания и сооружения, построенные в 1947 году в России
1940-е годы в Волгоградской области